Le Grand Prix moto de France 2020 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la neuvième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto de France s'est déroulée du 9 au  sur le Circuit Bugatti au Mans. Il devait initialement se tenir le  mais a été déplacé en raison de la pandémie de Covid-19.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement MotoE

Course 1

Course 2 

 Tous les pilotes courent sur Energica.

Notes 

2020
Sport en France en 2020
Sport en octobre 2020
France
Octobre 2020 en France